Toponímia:
 Billy (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Billy (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Billy (cràter), cràter d'impacte de la Lluna a l'extrem sud de l'Oceanus Procellarum, a l'hemisferi occidental de la Lluna
 Billy (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Billy-sur-Aisne, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Billy-Berclau, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Billy-lès-Chanceaux, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Billy-Chevannes, municipi al departament del Nièvre (Borgonya - Franc Comtat)
 Billy-le-Grand, municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Billy-sous-Mangiennes, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Billy-Montigny, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Billy-sur-Oisy, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Billy-sur-Ourcq, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Rima Billy, estructura geològica del tipus rima a la superfície de la Lluna
 Biografies:
 Billy, sobrenom de Guillem Perés i Paque (Barcelona 1893 - 1968), dibuixant català 
 Bertrand de Billy (París, 1965), director d'orquestra francès
 Jacques de Billy (Compiègne, 1602 - Dijon, 1679), jesuïta i matemàtic francès